«Такси до туалета» () — автобиографический фильм западногерманского режиссёра Франка Риппло () о буднях берлинского школьного учителя — гея.

Сюжет 
Фильм описывает историю любви двух мужчин, произошедшую в конце 1970-х годов ещё до появления массовой эпидемии СПИДа. Франк — школьный учитель, Бернд работает в кинотеатре. Бернд предпочитает тихую и спокойную жизнь и мечтает стать фермером. Франк, напротив, любит приключения и пытается как можно больше попробовать в жизни. И несмотря на то, что эти совершенно непохожие друг на друга мужчины живут и спят вместе, они проживают две параллельные жизни.

Франк постоянно находится в движении. Он постоянно ищет себе новых любовников, пытаясь перебрать как бы из любопытства все возможные типы мужчин. Блондины, брюнеты, качки, стройные, БДСМ-любители… Своих любовников Франк находит в гей-саунах, гей-барах, туалетах, да и повсюду, где только можно. Он спал даже с работником ближайшей автозаправки.

Бернд готов на всё, чтобы добиться верности Франка. Он готовит для него, стирает его вещи, пытается ублажить его в постели или, наоборот долгое время не допускает к себе. Но ничего не помогает. Похоже, их путям суждено навсегда разойтись…

В ролях 
 Франк Риппло
 Бернд Броадеруп
 Орфа Термин
 Петер Фарни
 Дитер Годде
 Клаус Шнее
 Бернд Крогер
 Маркус Войтландер
 Имград Ладемахер
 Грегор Беккер
 Маргерит Дюпо
 Эберхард Фройденталь
 Беате Шпрингер
 Милли Бюттнер
 Гитта Ледерер
и другие.

Награды и премии 
 1981: Max-Ophüls-Preis на кинофестивале Макса Офюльса.
 1982: Boston Society of Film Critics Award как «Лучший фильм на иностранном языке».

Ссылки 
 Анонс фильма на портале Filmportal.de 

Документальные фильмы Германии
Трагикомедии
Кинокомедии ФРГ
Кинокомедии 1980 года
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Независимые фильмы Германии